

Sigle
 High Light Technology – serie di prodotti ad alta tecnologia, realizzati dall'azienda italiana OZ dal 2007

Codici 
 HLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hamilton, (Australia)